Seznam slovenskih dvatisočakov obsega le vrhove z imenom in izmerjeno višino, ki se nahajajo v Sloveniji ali so na njeni meji. Bolj subjektivni kriteriji za uvrstitev na seznam pa so pomembnost vrha, vizualna definiranost vrha in njegova relativna višina (razlika med vznožjem in vrhom).

V knjigi Slovenske gore (Cankarjeva založba, 1982) je v dodatku na strani 328 seznam vseh slovenskih vrhov nad 2000 m, ki ga je pripravil geograf Karel Natek, ločeno za Julijske Alpe, Kamniško-Savinjske Alpe in Karavanke. V tem seznamu, ki vsebuje 352 zapisov, so tudi nekateri »pomožni« vrhovi, na primer Mali Triglav.

Seznam dvatisočakov

Viri

Glej tudi 

 seznam vrhov v Sloveniji
 slovenska planinska pot
 seznam slovenskih planinskih postojank

Zunanje povezave 
 Planinski vestnik
 Iskalnik gora
 Širši spisek slovenskih dvatisočakov (Marjana in Marko)
 David Ipavec, Slovenski dvatisočaki

Slovenski dvatisočaki
|*